Stammfassung steht für:

 Stammfassung (Recht), Erstveröffentlichung eines Gesetzes oder einer Richtlinie
 Stammfassung (Text), Urfassung eines Textes oder eines größeren Werkes, Urtext